Gölge bezeichnet:

 Gül Gölge (* 1981), eine türkische Entertainerin, Schauspielerin und Model
 Gölge – Zukunft der Liebe, einen deutsch-türkischen Film (1980)